Топоним

 Семь Колодезей — железнодорожная станция на линии Владиславовка — Керчь в Крыму
 Семь Колодезей — название до 1957 года посёлка при станции Семь Колодезей, переименованного в Ленино
 Семь Колодезей — посёлок, присоединённый к селу Ильичёво в Ленинском районе Крыма
 Семь Колодезей — маловодная балка в Крыму